Schumsk (;  – zu sowjetischen Zeiten  bzw. russisch , ) ist eine Stadt in der Westukraine etwa 74 km nordöstlich der Oblasthauptstadt Ternopil am Fluss Bilija (Вілія) gelegen.

Geschichte 
Der Ort wird 1149 zum ersten Mal schriftlich in der Hypatiuschronik erwähnt und gehörte dann bis 1793 in der Woiwodschaft Wolhynien zur Adelsrepublik Polen-Litauen. Mit den Teilungen Polens fiel der Ort an das Russische Reich und lag bis zum Ende des Ersten Weltkriegs im Gouvernement Wolhynien.

Nach dem Ersten Weltkrieg kam der Ort zu Polen (in die Woiwodschaft Wolhynien, Powiat Krzemieniec, Gmina Szumsk), im Zweiten Weltkrieg wurde er zwischen 1939 und 1941 von der Sowjetunion besetzt, diese machte den Ort zum Rajonszentrum des gleichnamigen Rajons Schumsk. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurde er dann bis 1944 von Deutschland besetzt, dies gliederte den Ort in das Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Kremianez.

Nach dem Krieg wurde der Ort der Sowjetunion zugeschlagen. Dort kam die Stadt zur Ukrainischen SSR und seit 1991 ist sie ein Teil der heutigen Ukraine, 1999 wurde Schumsk das Stadtrecht verliehen.

Verwaltungsgliederung 
Am 24. Juli 2015 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Schumsk (Шумська міська громада/Schumska miska hromada). Zu dieser zählen auch noch die 35 Dörfer Andruschiwka, Antoniwzi (Антонівці), Baschkiwzi (Башківці), Birky (Бірки), Boloschiwka (Боложівка), Brykiw (Бриків), Bykiwzi (Биківці), Chodaky (Ходаки), Konowyzja (Коновиця), Kordyschiw (Кордишів), Kruholez (Круголець), Kutjanka (Кутянка), Litowyschtsche (Літовище), Mala Ilowyzja (Мала Іловиця), Myrowe (Мирове), Nowostaw (Новостав), Obytsch (Обич), Oderadiwka (Одерадівка), Onyschkiwzi (Онишківці), Peremoriwka (Переморівка), Potutoriw (Потуторів), Rochmaniw (Рохманів), Ruska Huta (Руська Гута), Sabara (Забара), Saliszi, Saluschschja (Залужжя), Schumbar (Шумбар), Scholobky (Жолобки), Sosniwka (Соснівка), Soschyschtsche (Сошище), Stischok (Стіжок), Surasch (Сураж), Tyljawka (Тилявка), Uhorsk (Угорськ) und Welyka Ilowyzja (Велика Іловиця), bis dahin bildete sie die gleichnamige Stadtratsgemeinde Schumsk (Шумська міська рада/Schumska miska rada) im Zentrum des Rajons Schumsk.

Am 12. Juni 2020 kamen noch weitere 8 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Kremenez.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Schumsk Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
 Konstantin Igelström (1799–1851), russischer Dekabrist

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Ternopil
Ersterwähnung 1149
Rajon Kremenez